BFC steht für:
 Berliner Fußballclub; siehe:
 BFC Alemannia 90
 BFC Concordia
 BFC Dynamo
 BFC Fortuna 1894
 BFC Frankfurt 1885
 BFC Germania 1888
 BFC Meteor 06
 BFC Norden-Nordwest 1898
 BFC Nordiska 1913
 BFC Nordstern
 BFC Preussen
 BFC Südring
 BFC Viktoria 1889
 BFC Vorwärts 1890
 BFC vom Jahre 1893 Berlin
 Bologna F.C., siehe FC Bologna
 Betty Ford Center
 British Film Commission
 Bund freikirchlicher Christen; siehe Brüderbewegung und Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden
 Carl Craig, Pseudonym des Musikers
 British Free Corps, deutsch Britisches Freikorps, Einheit der Waffen-SS aus britischen Kriegsgefangenen
 Bloomfield Airport (IATA-Code), Flughafen von Bloomfield (Queensland), Cook Shire, Queensland
 Bourgogne-Franche-Comté (ISO-3166-2:FR-Code), französische Region

bcf steht für:
 Panyi-Bai (ISO-639-3-Code), Dialekt der Dialektgruppe Panyi–Lama von Bai (tibetobirmanische Sprache), Sprache der Bai in China

BFC